Serie B i fotboll 1966/1967 innebar att Sampdoria, Varese och Catanzaro gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1966 i Italien
1967 i Italien
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966/1967